Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto Mexicano Telcel 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler bzw. vier Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 21. Februar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Acapulco